AGK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kagua (Papua Nuova Guinea)
 agk – codice ISO 639-3 della lingua agta di Isarog